Анна Дмитриевна Татишвили (; родилась 3 февраля 1990 года в Тбилиси, СССР) — американская теннисистка грузинского происхождения. Победительница одного турнира WTA в парном разряде; финалистка парного турнира Orange Bowl (2005).

Общая информация 
Анна — одна из двух дочерей Дмитрия и Мананы Татишвили.

Татишвили впервые пришла в теннис в четыре года, когда сестра купила ей ракетку и взяла с собой на корт.

В США Анна впервые приехала в семь лет, а с 13 она занимается в Академии Крис Эверт в Бока-Ратоне. В 2014 году, в дополнении к долгому проживанию в США, Татишвили оформила местное гражданство и с мая представляет на соревнованиях именно эту страну. Своим любимым покрытием Анна считает траву.

Спортивная карьера 
Дебют Татишвили на основных соревнованиях WTA-тура состоялся в марте 2005 года, когда она получила уайлд-кард на престижный турнир в Майами. На тот момент Анне было 15 лет. Первых титулов из цикла ITF она добивается в 2008 году. В апреле 2009 года она сыграла первые матчи за сборную Грузии в розыгрыше Кубка Федерации. В июле 2010 года Татишвили вышла в четвертьфинал турнира WTA в Праге.

В феврале 2011 года ей удалось выиграть 100-тысяник ITF в Мидленде в парном разряде в команде с Джейми Хэмптон. После многих безуспешных попыток пробиться через квалификационный отбор на свой первый в карьере турнир из серии Большого шлема, Анна наконец-то сыграла в основной сетке Открытого чемпионата Франции в мае 2011 года. Через месяц она сыграла на Уимблдонском турнире, где вышла во второй раунд. После Уимблдона Татишвили смогла одержать победу на 100-тысячнике ITF в Кунео. Заработанные рейтинговые очки за эту победу позволили Анне впервые подняться в Топ-100 женского одиночного рейтинга. В конце июля она вышла в четвертьфинал турнира в Баку. В сентябре в дуэте с американской теннисисткой Джейми Хэмптон Татишвили достигла парного финала турнира в Квебеке.

В мае 2012 года Татишвили смогла выйти в полуфинал турнира в Будапеште. В августе Анна сыграла на первых для себя Олимпийских играх, которые проводились в Лондоне. В одиночном олимпийском турнире она во втором раунде уступила Надежде Петровой из России, а в парах в дуэте с Маргалитой Чахнашвили выбыла уже в первом раунде. На Открытом чемпионате США в том сезоне она добилась лучшего выступления для себя на Больших шлемах, пройдя в четвёртый раунд. В сентябре Анна вышла в четвертьфинал турнира в Квебеке. Осенью она на время смогла войти в Топ-50 одиночного рейтинга. Следующий раз в 1/4 финала WTA Татишвили выходит в мае 2013 года на турнире в Страсбурге. В июле того года в альянсе с россиянкой Ниной Братчиковой она вышла в парный финал в Будапеште. С мая 2014 года Таташвили стала выступать под флагом США. В сентябре 2014 года она выиграла первый титул за новую страну, взяв его на 75-тысячнике ITF в Альбукерке. В октябре Анна добилась первой победы на турнирах WTA. Успех пришёл к ней в парном разряде на зальном турнире в Линце, где она выступила совместно с Йоаной Ралукой Олару.

В июле 2015 года Татишвили вышла в четвертьфинал турнира в Бухаресте. На Открытом чемпионате США, куда Анна пробилась через квалификацию, ей удается в первом раунде разгромно обыграть восьмую ракетку мира Каролину Плишкову — 6-2, 6-1. Но уже в следующем раунде Татишвили уступает Мэдисон Бренгл. В сентябре она вышла в четвертьфинал турнира в Квебеке.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (17)

Победы (11)

Поражения (6)

Финалы турниров WTA в парном разряде (3)

Победы (1)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в парном разряде (17)

Победы (8)

Поражения (9)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Грузии
Теннисисты США
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года